A sang freda (novel·la) de Truman Capote
 A sang freda (pel·lícula de 1967) pel·lícula estatunidenca de Richard Brooks
 A sang freda (pel·lícula de 1995) pel·lícula estatunidenca de Wallace Wolodarsky
 A sangre fría pel·lícula argentina de Daniel Tinayre